Truger ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Truger (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ulrike Truger (* 1948), österreichische Bildhauerin